Aleksandr Pawlenko (ur. 1985) – rosyjski piłkarz
 Aleksandr Pawlenko (ur. 1999) – rosyjski hokeista

Strony ujednoznaczniające